Максим Бойко:
 Бойко, Максим Владимирович (род. 1959) — российский экономист, предприниматель.
 Бойко, Максим Симонович (1912—1998) — библиотекарь, библиограф, публицист, историк.